Чемпионат Европы по индорхоккею среди мужчин 2014 — 21-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 17 по 19 января 2014 года в городе Вена (Австрия). В турнире приняло участие 8 сборных.

Чемпионом Европы стала сборная Германии (в 14-й раз в своей истории), победившая в финале сборную Австрии со счётом 4:3 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 5:5). Бронзовым призёром стала сборная России (во 2-й раз в своей истории оказавшись в числе призёров чемпионата), победившая в матче за 3-е место сборную Польши со счётом 4:3.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в чемпионате мира 2015 в Лейпциге (Германия). Квалификацию получили команды, занявшие места с 1-го по 6-е.

Результаты игр

1-й раунд

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в группу C (за 5-8 место)

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в группу C (за 5-8 место)

2-й этап

Группа C (за 5-8-е место)

Плей-офф за 1-4-е место

Награды

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Европы по индорхоккею среди женщин 2014

2014
Январь 2014 года
Спорт в Австрии в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Вене
Хоккей на траве в Австрии
индорхоккей
Чемпионаты Европы в Австрии